Jezus en de op overspel betrapte vrouw

Schilderijen naar bovenstaand thema
 Christus en de overspelige vrouw (Bruegel) - schilderij van Pieter Bruegel de Oude
 Christus en de overspelige vrouw (Rembrandt) - schilderij van Rembrandt van Rijn
 Christus en de overspelige vrouw (Panhedel) - schilderij van Gielis Panhedel
 Christus en de overspelige vrouw (Tintoretto) - schilderij van Tintoretto